Константин Селли (; род. 18 ноября 1990 года в Таллинне) — эстонский спортсмен-шашист. Входил в молодежную и основную сборную Эстонии

FMJD-Id: 13782

Биография 
Родился в год выхода Эстонской ССР из СССР, в ноябре — спустя несколько месяцев после восстановления независимости Эстонии.

Спустя многие годы, в мае 2006 года, стал одним из 600 участников на I Всемирном юношеском спортивном фестивале соотечественников зарубежья в Москве. «Фестиваль стал настоящим праздником для сотен ребят, многие из которых впервые побывали в столице своей исторической родины», как писал председатель правления Союза объединений российских соотечественников Эстонии Сергей Сергеев. В Москве Константин вместе Кади Вески выступили в шашечной программе и принесли сборной Эстонии две бронзовые медали

Дебютировал на международной арене в 2004 году. 13-летним выступил за клуб Nõmme Kabeklubi на 8 Кубке Европейской шашечной Конфедерации, прошедшим в июне в родном городе Таллинне.

Затем состоялся выезд в Польшу. сначала на первенстве Европе в Польше (24 место в турнире кадетов (юноши до 16 лет)), затем в декабре там же в Польше на первенстве мира в той же возрастной группе занял 21 место. Через год на Европе разделил 13-14 места, а на мире стал 20-м. В 2006 году в третий раз принял участие в кадетском возрасте на первенстве Европы (5 место) и мира (вновь 20 место).

В 2007 году дебютировал на взрослом чемпионате Эстонии — 9 место из 11. В составе клуба Nõmme Kabeklubi стал серебряным призёром национального клубного чемпионата по международным шашкам. Втом же году перешёл в юниоры (юноши до 19 лет), где его соперниками стали Рул Бомстра, Айнур Шайбаков, Пим Мёрс, Андрей Толчиков, Николай Гуляев, Герман Стручков и другие. На ПЕ среди юниоров в Санкт-Петербурге стал 21-м. Первенство мира пропустил.

В 2008 году впервые участвовал в чемпионате Европы (55 место), выступил за национальную сборную, выиграл чемпионат Эстонии в блице. На юниорских соревнованиях улучшил результаты: на Европе — 12 место, на мире — 8

В 2009 году в последний раз выступил на молодежных форумах, став 5-м на европейском первенстве среди юниоров и 9-м на мировом

Возвратился в шашечную Европу в 2014 году, достаточно успешно выступив на чемпионат Европы по блицу — 27 место, став лучшим среди эстонцев.

В 2016 году стал вторым на национальном чемпионате, уступив 1 место только после дополнительного матча.

 наивысшие достижения

Чемпион Эстонии по международным шашкам среди мужчин в молниеносной программе (2008, 2009)

Призёр Чемпионатов Эстонии по международным шашкам среди мужчин:

серебро: 2016, 2012 — в блице

бронза: 2008, 2008 — быстрая программа.

В национальных клубных чемпионатах

1 место в 2007, 2 место в 2008 и 2009 (все — по международным шашкам), 2 место в 2009 (по русским шашкам).

 Выступление за сборную Эстонии

 В 2008 году в составе сборной на Чемпионате Европе среди команд — 8 место
 В 2010 году на Чемпионате Европе среди команд — 5 место; выступление за клуб Nõmme Kabeklubi
 В 2004 году — клубный Чемпионат Европы по международным шашкам, 10 место

Ссылки 
 Константин Селли на сайте Eesti Kabeliit (Эстонский союз шашек)
 профиль на сайте ФМЖД
 профиль на сайте KNDB

Примечания 

Шашисты Эстонии
Спортсмены Таллинна